Michael ou Mike Stephens peut faire référence à :

 (1967- ), joueur néozélandais de cricket,
Michael Stephens (1989- ), joueur américain de soccer,
, producteur et réalisateur britannique.

Voir aussi 
 (1919–2004), militaire de la Seconde Guerre mondiale